Valo ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Valo (* 1979), slowakischer Handballspieler
 Ville Valo (* 1976), finnischer Musiker

Valo ist außerdem:
 der Originaltitel des finnischen Films Valo & Ville

Siehe auch:
 Walo